Энгвер: